Schweigen steht für:

 Schweigen, kommunikativer Akt, bei dem nicht gesprochen wird
 Schweigen (Recht), Bedeutung des Schweigens im Rechtsverkehr
 Schweigen (Schweigen-Rechtenbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Schweigen (Novelle), Novelle von Theodor Storm (1883)
 Schweigen (Roman), Roman von Shūsaku Endō (1969), ins Deutsche übersetzt 1977 und 2015
 Das Schweigen, Filmdrama des Regisseurs Ingmar Bergman (1963)
Schweigen, Lied von Die Ärzte auf dem Album Dunkel, 2021

Schweigen ist der Familienname folgender Personen:
 Tomas Schweigen (* 1977), österreichischer Theaterregisseur
Siehe auch:
 Der Rest ist Schweigen
 Verschweigungsfrist
 Verschwiegen
 Verschwiegenheit
 Verschwiegenheitspflicht